Филип Эндрю Бэбб (, родился 30 ноября 1970 года, в Ламбете, Лондон) — ирландский футболист, центральный защитник, выступавший за сборную Ирландии, английский «Ливерпуль» и португальский «Спортинг».

Карьера 
Фил Бэбб является воспитанником «Миллуола», но за этот клуб не провёл ни одного матча. В конце концов он подписал контракт с «Брэдфорд Сити» и в составе этого клуба весьма неплохо себя зарекомендовал. В июле 1992 за 500 тысяч фунтов его контракт был выкуплен «Ковентри Сити», а ещё два года спустя талантливого молодого защитника, уже успевшего дебютировать в первой сборной Ирландии, пригласил к себе «Ливерпуль». Сумма трансфера составила 3,6 миллиона фунтов, таким образом, на тот момент Бэбб стал самым дорогим защитником в Англии. В команде Роя Эванса Бэбб, отличавшийся хорошей скоростью и отбором мяча, был основным центральным защитником, однако с приходом в 1998 году на пост тренера Жерара Улье ситуация изменилась. Французский специалист решил отказаться от услуг футболиста, который часто допускал позиционные ошибки и «славился» своей беспечностью, в результате которой нападающие противника нередко лишали его мяча.

В 2000 году Улье отправил Бэбба в аренду в «Транмер Роверс», а потом игрок, у которого истёк срок контракта с «Ливерпулем», в качестве свободного агента перешёл в лиссабонский «Спортинг». По итогам своего второго сезона в этом клубе Бэбб был признан лучшим защитником в Португалии. Российские болельщики хорошо помнят Бэбба по отборочному матчу к Чемпионату Европы 2004 года, который стал для защитника последним в международной карьере. 21 августа 2002 года Мик Маккарти выпустил Фила на поле стадиона «Локомотив» на 85-й минуте встречи при счёте 3:2 в пользу россиян. Бэбб первым же касанием отправил мяч в сетку. К сожалению для него и болельщиков гостей, это были ворота Шея Гивена. Что интересно, в этом матче у ирландцев по одному разу отличились все игроки, вышедшие на замену, вот только Гари Дохерти и Клинтон Моррисон поразили ворота сборной России, а Фил Бэбб — свои.

В том же 2002 году Филл Бэбб вернулся из Португалии в Англию, где стал играть за «Сандерленд». Он достаточно регулярно выходил на поле в течение двух сезонов, пока в 2004 году не завершил карьеру игрока.

В 2006 году Фил вместе с экс-партнёрами по «Сандерленду» Томасом Сёренсеном, Майклом Грэем, Джейсоном Макатиром и Стивеном Райтом помог спасти от банкротства журнал Golf Punk Magazine, посвящённый модной одежде для игры в гольф.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на Liverbird.ru
 Профиль игрока на LFCHistory.net
 Профиль и статистика игрока на Soccerbase.com

Футболисты Англии
Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Транмир Роверс»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Сандерленд»